Jeże peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Jeże, village de la voïvodie de Łódź,
 Jeże, village de la voïvodie de Lubusz,
 Jeże, village de la voïvodie de Mazovie,
 Jeże, village de la voïvodie de Poméranie,
 Jeże, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.